Янь Цзюнь (; 17 декабря 1917 года, Пекин, Китай — 18 августа 1980 года, США), имя при рождении Янь Цзунци () — китайский и гонконгский кинематографист — актёр и режиссёр, а в нескольких фильмах также продюсер и сценарист.

Биография и карьера 
Янь Цзунци родился в Пекине, в семье железнодорожного чиновника родом из Нанкина. Получил образование в .

Поссорившись с отцом, в одиночку уехал в Шанхай (тогдашний центр современного театрального и зарождающегося киноискусства в Китае), где получил второе экономическое образование в  в Шанхае (позднее слившемся с университетом Гуан Хуа в нынешний Восточно-китайский педагогический университет), параллельно с учёбой участвуя в театральных постановках. С 1938 года, продолжая играть в театре, стал работать на киносъемках; первым фильмом с его участием стал вышедший в 1939 году фильм «The New Hell» (新地獄) киностудии Guohua.

В 1949 году молодой, но уже достаточно известный актёр (получивший в театре репутацию «тысячеликого артиста») вместе со своей первой женой, актрисой Мэй Цунь, оказывается одним из достаточно многих шанхайских кинематографистов, перебиравшихся в конце 1940-х годов от гражданской войны в Гонконг и начинает работать там.

Помимо актёрской работы, с начала 1950-х годов он пробует на студии Yung Hwa свои силы в качестве режиссёра; его режиссёрским дебютом стал фильм «Lover Eternal» с Ли Лихуа в главной роли. Кроме того, в середине 1950-х он активно участвует в развитии новых центров кинопроизводства, фактически являясь сооснователем студий Guotai (с поддержкой International Films, впоследствии превратившейся в MP&GI Cathay, гонконгское отделение ), Golden Dragon и Hehe Films.

Уже работая над своим первым режиссёрским фильмом, он же уговаривает руководителя Yung Hwa Ли Цзуюна попробовать сделать «звезду» из имевшей ранее отрицательный опыт молодой актрисы Линды Линь Дай, что с успехом и делает своим следующим фильмом «Цуйцуй» по повести Шэнь Цунвэня. В течение нескольких лет Янь Цзюнь (жена которого вскоре вернулась на материк, хотя формально они ещё какое-то время состояли в браке) и Линь Дай состояли в любовной связи и работали как партнёры в кино, сначала на Yung Hwa, а позднее вместе перейдя на студию Shaw Brothers.

Впоследствии Янь Цзюнь и Линь Дай расстались, а его долговременной партнёршей стала их общая знакомая и подруга Ли Лихуа. В 1957 году Янь Цзюнь вторично женился на Ли Лихуа (в соборе Св. Терезы в Коулуне), с которой оставался вместо до конца своей жизни, воспитав вместе двух детей — падчерицу от её первого брака Янь Жэньшэн и их общую дочь Янь Мэйшэн(исходно Янь Дэлань, род. в 1961).

В 1970-х у Яня появились проблемы со здоровьем, и в 1972 году на фоне развившегося диабета и нескольких перенесённых сердечных приступов он ушёл в отставку с режиссёрского поста, а  вместе с женой эмигрировал в США, где поселился на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). При этом, несмотря на нездоровье, Янь Цзюнь не смог оставаться в покое и почти до конца жизни работал там в местном банке, попутно помогая Ли Лихуа управлять бизнесом в открытом ей ресторане и инвестициями сделанными в китайское телевидение Нью-Йорка.

Янь Цзюнь умер в августе 1980 года от сердечного приступа.

Фильмография 
За свою кинематографическую карьеру Янь Цзюнь снялся приблизительно в 110 фильмах, играя как второстепенные, так и главные роли, включая ряд персонажей легенд и классической литературы и исторических личностей. Помимо этого, он поставил как режиссёр либо член группы режиссёров более 45 кинокартин (в том числе, с собственным экранным участием).

Фильмы 1930—1940-х годов

Фильмы 1950—1954 годов

Фильмы 1955—1959 годов

Фильмы 1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Номинации и победы кинофестивалей и кинопремий 
 1957 — The Valley of Lost Soul () — номинация на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
 1965 — «Великая подмена» (, ):
 Призы в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» (Ли Лихуа) Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля
 Премия «Киотский Медведь» (, Kyōto no guma) от Министерства образования Японии.

Примечания

Ссылки 
 .
 Янь Цзюнь на сайте Hong Kong Movie Database.
 Янь Цзюнь — статья из Байдупедии.
 .
 Рецензии на несколько фильмов Янь Цзюня на ресурсе Silver Emulsion Film Reviews.
 Howard Thompson, The Grand Substitution (1965) — рецензия на фильм «Великая подмена» к премьере с США в The New York Times от 25 ноября 1965 года.

Доп. публикации о Янь Цзюне 
 
 
 
 
  Со ссылкой на издание 本報香港航訊.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киноактёры Гонконга